Бальзам — многозначный термин:
 Бальзам — природное вещество, в состав которого входят эфирные масла и растворённые в них смолы, ароматические и другие соединения.
 Бальзам (напиток) — спиртовая настойка различных целебных трав.
 Бальзам-ополаскиватель — косметическое средство для волос.

Фамилия 
 Бальзам, Артур (1906—1994) — американский пианист.

Топоним 
 Бальзам-Лейк — деревня в США, в штате Висконсин.

См. также 
 Меккский бальзам